Томаш Кундратек (,  26 грудня 1989, Пршеров) — чеський хокеїст, захисник клубу Чеської екстраліги «Оцеларжи». Гравець збірної команди Чехії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 2006 року виступами за команду «Оцеларжи».

2008 року був обраний на драфті НХЛ під 90-м загальним номером командою «Нью-Йорк Рейнджерс» уклавши з ним контракт 25 серпня 2008. Щоб адаптуватись до північноамериканського хокею Томаш сезон відіграв за «Медисин-Гат Тайгерс» (ЗХЛ). Зрештою Кундратек виступав за клуби АХЛ та ЗХЛ до сезону 2011/12. 

10 січня 2012 захисник дебютував у складі «Вашингтон Кепіталс» в матчі проти «Піттсбург Пінгвінс». Свою єдину шайбу в НХЛ Кундратек закинув 5 березня 2013 в матчі проти «Бостон Брюїнс».

Відігравши ще два сезони в США за «Герші Берс» Томаш повернувся до Європи, де розпочав виступи за ризьке «Динамо» (КХЛ) уклавши однорічний контракт. Через рік перейшов до іншого клубу КХЛ «Слован» (Братислава), відігравши два сезони за словацька команду перейшов до російського «Торпедо» (Нижній Новгород), а влітку 2018 до китайського «Куньлунь Ред Стар». Наприкінці сезону 2018/19 повернувся до чеського клубу «Оцеларжи».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти «Оцеларжи»
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Динамо» (Рига)
Хокеїсти «Слована»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Торпедо» (Нижній Новгород)
Хокеїсти «Куньлунь Ред Стар»